Stosch-Sarrasani ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Stosch-Sarrasani (1897–1941), deutscher Zirkusdirektor aus der Zirkusfamilie Sarrasani
 Hans Erdmann Franz Stosch-Sarrasani (1873–1934), deutscher Dressurclown, Gründer und Inhaber des Zirkus Sarrasani
 Trude Stosch-Sarrasani (1913–2009), Schweizer Tänzerin, Musikerin und Artistin